Шампејн има више значења:
 Округ Шампејн (Илиноис)
 Округ Шампејн (Охајо)
 Шампејн (Илиноис)